La KNVB beker 2003-2004 (detta Amstel Cup) fu l'ottantaseiesima edizione della competizione.

1º turno 
Partite giocate il 9 e 12 di agosto e il 1º settembre 2003.

2º turno 
Partite giocate tra il 23 e il 25 settembre 2003.

3º turno 
Partite giocate il 28 e 29 ottobre 2003.

Ottavi di finale 
Giocati il 16 e 17 dicembre.

Quarti 
Giocati il 3 e 4 febbraio 2004.

Semifinali 
Giocate il 16 e 17 marzo 2004

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  Risultati su ronaldzwiers.0catch.com

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Edizioni della Coppa d'Olanda